Le patronyme Dupré, Duprez ou Dupret désigne un endroit de provenance : « le pré », provenant lui-même du latin « pratum » . La forme occitane (occ. prat) est  ou .

Patronyme 

 Alain de Royer-Dupré (né en 1944), entraîneur français de chevaux de courses ;
 André Dupré (né en 1931), coureur cycliste français ;
 Antoine Dupré (1723-1772), joaillier français, inventeur d’un nouveau feu grégeois ;
 Antoine Dupré (1782-1816), dramaturge haïtien ;
 Athanase Dupré (1808-1869), mathématicien et physicien français ;
 August Dupré (1835-1907), chimiste britannique ;
 Augustin Dupré (1748-1833), graveur-médailleur français ;
 Charles Dupret (1812-1902), homme politique belge ; 
 Claude Dupré, pseudonyme d'Agnès Guilloteau (), scénariste de bandes dessinées française ;
 Clément de Royer-Dupré (1844-1912), avocat français ;
 Danièle Dupré (), chanteuse française des années 1950 ;
 Desmond Dupré (1916-1974), luthiste britannique ;
 Edmond Dupré (1759-1827), homme politique belge du Hainaut ; 
 Ernest Dupré (1862-1921), médecin aliéniste français, spécialiste de l'hystérie et inventeur du terme mythomanie ;
 Ernest de Royer-Dupré (1808-1877), ministre de la Justice français sous le Second Empire ;
 François-Xavier Dupré (1803-1871), peintre français ;
 Frédéric Dupré (1881-1972), peintre et architecte français ;
 Frédéric Dupré (né en 1979), joueur de football belge ;
 Georges Dupré (1869-1909), médailleur français ;
 Georges-Hippolyte Le Comte Dupré (1738-1797), homme politique québécois ;
 Germain Dupré (1811-1893), médecin et homme politique français ;
 Guillaume Dupré (1576-1643), médailleur français ;
 Guy Dupré (1928-2018), écrivain et journaliste français ;
 Henri de Royer-Dupré (1876-1960), cavalier français, détenteur de record du monde ;
 Hercule Dupré (1844-1927), agriculteur et homme d'affaires canadien, marchand de bois et homme politique fédéral du Québec.
 Jacques Dupré (1773-1846), sénateur américain et gouverneur de la Louisiane ;
 Jacques-Romain Dupré (1771-1852), soldat français de la Révolution et de l'Empire ;
 Jean-Denis Dupré (1706-1782), danseur français ;
 Jean François Dupré (1759-1833), maréchal de camp honoraire de la Révolution et de l'Empire ;
 Jean-Marie Girey-Dupré (1769-1793), journaliste français ;
 Jean-Noël Dupré (1946-2008), chanteur et auteur-compositeur français ;
 Jean-Paul Dupré (né en 1944), homme politique français ;
 Jozef Dupré (1928-2021), homme politique belge flamand ;
 Joseph Dupré (1808-1882), homme politique français ;
 Jules Dupré (1811-1889), peintre français ;
 Julie Dupré (?-), monteuse française ;
 Julien Dupré (1851-1910), peintre français ;
 Léandre Dupré (1871-1951), médecin et homme politique français ;
 Léon Victor Dupré (1816-1879), peintre français ;
 
 Louis Dupré (1690-1774), danseur et chorégraphe français ;
 Louis Dupré (1789-1837), peintre et lithographe français ;
 Louis Lecompte Dupré (1654-1715), négociant québécois et deuxième seigneur de Terrebonne ;
 Louise Dupré (1949-), Romancière, poète et journaliste québécoise ;
 Marc Dupré (né en 1973), auteur-compositeur-interprète et humoriste québécois ;
 Marcel Dupré (1886-1971), organiste, improvisateur et compositeur français ;
 Marie Dupré (), poétesse française ;
 Marie Jules Dupré (1813-1881), officier de marine français ;
 Maurice Dupré (1888-1941), avocat et homme politique québécois ;
 Maurice Dupré (1937-2006), juriste et homme politique québécois;
 Nicolas-François Dupré (1739-1787), sculpteur français ;
 Nicolas-François Dupré de Saint-Maur (1695-1774), économiste et statisticien français ;
 Pat Dupré (né en 1954), joueur de tennis américain ;
 Simon Noël Dupré (1814-1885), docteur en médecine, chansonnier et homme politique français ;
 Steven Dupré (né en 1967), dessinateur de bande dessinée belge ;
 Thérèse Marthe Françoise Cotard-Dupré (1877-1920), peintre française ;
 Valentine Dupré (1886-1966), graveuse et illustratrice française ;
 Victor Dupré (1884-1948), coureur cycliste français ;
 Xavier Dupré (né en 1977), graphiste et créateur de caractères français ;
 Yanick Dupré (né en 1972), hockeyeur sur glace québécois.

Toponyme 

 Rue Jules-Dupré, voie du  de Paris.

Autres 
 Énergie de Dupré, en physique, dans le domaine de l'adhésion ;
 Formule de Dupré ou formule de Bertrand, formule empirique permettant de calculer la pression de vapeur saturante ;
 Loi de Young-Dupré, en physique, dans le domaine du mouillage partiel ;
 Notre-Dame-du-Pré, commune française, située dans le département de la Savoie et la région Rhône-Alpes ;
 Rue Leroy-Dupré, voie située dans le quartier du Bel-Air du  de Paris ;
 Type Dupré ou Type Hercule, une série de monnaies françaises dont le modèle original a été dessiné et gravé par Augustin Dupré.

Titre 
 Le Bonheur des Dupré, téléfilm français réalisé par Bruno Chiche en 2011.

Voir aussi 
 
 
 
 

Patronyme français
Patronyme belge